Королевский орден Бутана, или Друк Тхуксей (, в переводе с дзонг-кэ: «Сын сердца дракона-громовержца») — высшая гражданская награда Бутана.

Орден был учреждён третьим королём Бутана Джигме Дорджи Вангчуком в 1966 году. Орденом награждаются подданные Бутана и иностранные граждане, которые внесли свой вклад в разнообразие путей социально-экономического, религиозного и политического развития и роста Бутана. Орден имеет три класса.

Список награждённых орденом по состоянию на декабрь 2008 года:
 Льонпо Йешей Зимба — бутанский политик, премьер-министр Бутана (2000-2001 и 2004-2005).
  Сонам Тобгай ()
 Льонпо Тхинлей Джамцо ()
 Льонпо Кинзанг Дорджи — бутанский политик, премьер-министр Бутана (2002-2003 и 2007-2008).
 Льонпо Джигми Йосер Тинлей (награждён 2 июня 1999) — бутанский политик, премьер-министр Бутана (1998-1999, 2003-2004 и 2008-2013).
 Льонпо Ханду Вангчук — бутанский политик, премьер-министр Бутана (2001-2002 и 2006-2007).
 Льонпо Сангай Нгедуп (2 июня 1999 года за достижения в области сельского хозяйства, здравоохранения и образования) — бутанский политик, премьер-министр Бутана (1999-2000 и 2005-2006).
 Льонпо Дорджи Церинг ()
 Дашо Кэйдзи Нисиока — создатель современного сельского хозяйства Бутана.
 Отец Уильям Маккей (награждён в 1973 за заслуги в развитии образования в Бутане) — канадский иезуитский священник, создатель современной системы образования в Бутане.
 Дашо Вангчук ()
 Дашо Дорджи Тензин ()
 Дашо Дорджи Гьелцен ()
 Лопен Омтонг ()
 Сингье Намгьял ()
 Дунгцо Пема Дорджи (награждён в 2 июня 1999 за его работу и вклад в развитие народной медицины в Бутане) — доктор традиционной бутанской и тибетской медицины, был первым человеком, кто стал применять традиционную медицину в государственных лечебных учреждениях Бутана.
 Лопен Таши Пхунцо ()
 Лама Пема Цеванг ()
 Ап Допое ()
 Г. Н. Рао ()
 медсестра Пассанг Ом ()
 Лхадип Уген Лхендуп ()
 Темпа ()
 Дашо Кунзанг Вангди ()
 Аум Нетен Зангмо
 Дашо Пема Вангчук ()
 Дашо Пема Вангчен ()

Награждённые в 2013:
 Дзок Трун Трун (награждён в январе 2013).

Награждённые в 2017:
 Лотай Церинг — за «самоотверженное и самоотверженное служение нашему королю, нашей стране и нашему народу».

См. также 
 Государственные награды Бутана

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Королевский орден Бутана